Johann Thomae ist der Name folgender Personen:

* Johann Benjamin Thomae (1682–1751), deutscher Bildhauer und Kunsttischler
 Johann Christian Thomae (1668–1724), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Johannes Thomae († 1441), deutscher Geistlicher